Буан може да се односи на:

 Буан (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Буан (Ланд), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Буан (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Буан"